Aleksandr Goloebev, Russisch schaatser
 Andrej Goloebev, Kazachs tennisser
 Jevgeni Goloebev, Russisch pianist en componist